Helminen ist der Familienname folgender Personen:
 Arvo Helminen (1903–1988), finnischer Politiker
 Dwight Helminen (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lars Helminen (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Matti Helminen (* 1975), finnischer Radrennfahrer
 Raimo Helminen (* 1964), finnischer Eishockeyspieler